31-й Чемпионат СССР по классической борьбе 1962 года проходил в Каунасе (наилегчайший, полулёгкий, полусредний и полутяжёлый веса) и в Таллине (легчайший, лёгкий, средний и тяжёлый веса) с 1 по 4 сентября. В соревнованиях участвовал 121 борец.

Медалисты

Итоговое положение 

 Наилегчайший вес (до 52 кг)

 Легчайший вес (до 57 кг)

 Полулёгкий вес (до 63 кг)

 Лёгкий вес (до 70 кг)

 Полусредний вес (до 78 кг)

 Средний вес (до 87 кг)

 Полутяжёлый вес (до 97 кг)

 Тяжёлый вес (свыше 97 кг)

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивный ежегодник 1962 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1964;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

1960-е годы в Эстонии
Сентябрь 1962 года
Спортивные соревнования в Таллине
Спортивные соревнования в Каунасе
Чемпионаты СССР в 1962 году
Соревнования по борьбе в Эстонии